Europese kampioenschappen kyokushin karate 2008 (IFK)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2008 (WKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2008 (IKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2008 (KWO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2008 (WKB)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2008 (KWU)
 Europese kampioenschappen kyokushin-kan karate 2008 (KI)